Deauville (plaats), een Franse badplaats
Deauville (automerk), een Brits automerk
Honda NT650V (Honda Deauville), een model motorfiets van Honda
Honda NT700V (Honda Deauville), een model motorfiets van Honda